Mödringbach ist der Name mehrerer Fließgewässer in Österreich:
 Mödringbach (Metnitz), ein Nebenfluss der in die Gurk entwässernden Metnitz in Kärnten
 Mödringbach (Taffa), ein Nebenfluss der in den Kamp entwässernden Taffa im nördlichen Niederösterreich
 Mödringbach (Triebenbach), ein Zubringer des in die Enns entwässernden Triebenbachs in der Steiermark